Dieta (assemblea), assemblea de deliberació formal d'un estat.
 Dieta del Japó, poder legislatiu bicameral del Japó.
 Dieta d'Aquisgrà (817), reunió convocada per l'emperador Lluís el Pietós el juliol del 817.
 Dieta de Worms, assemblea de 1521 dels prínceps del Sacre Imperi Romanogermànic.
 Dieta de Tolosa, diverses reunions del Regne d'Aquisgrà.
 Dieta d'Augsburg, reunions del Reichstag del Sacre Imperi Romano-Germànic en la ciutat alemanya d'Augsburg.
 Dieta de Coulaines (843), reunió general del regne Franc Occidental celebrada a Coulaine al Maine el setembre del 843
 Dieta, conjunt d'aliments i consumits per un organisme o població.
 Dieta mediterrània, tipus de dieta originària dels de la Mediterrània.
 Dieta atlàntica, dieta pròpia de les cultures de l'oceà Atlàntic.
 Dieta sana, dieta que no malmet la salut de l'individu que la segueix.
 Dieta dels pobles de la tundra
 Dieta europea, dieta pròpia d'Europa.
 Dieta paleolítica, règim dietètic modern.
 Dieta continental.